За́падное полуша́рие — полушарие Земли, расположенное к западу от Гринвичского меридиана и к востоку от 180-го меридиана. Меридианы Западного полушария обозначаются меридианами западной долготы. К Западному полушарию относятся части Европы, расположенные западнее Лондона, некоторая часть Африки, Антарктиды, Атлантический океан, Америка, часть Чукотского полуострова в Азии и бо́льшая часть Тихого океана.

В политическом дискурсе выражение «Западное полушарие» часто используется в качестве синонима Америки как части света (то есть Северной и Южной Америки вместе взятых).

Полушария Земли
Географические термины